Бьенеме́, или Бьенэме () — французское личное имя.

 Бьенэме, Дидье (1961—2004) — французский актёр кино и телевидения.
 Бьенеме, Ирене-Жюль (1796—1878) — французский статистик и администратор.
 Бьенэме, Луиджи (1795—1878) — итальянский скульптор-неоклассицист, член Академии Святого Луки.

Примечания